Мото Гран-Прі Катару 2015 року, офіційна назва Commercialbank Grand Prix of Qatar — дебютний етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувався 26—29 березня 2015 року на міжнародному треку Лусаїл у Катарі.

Гонка стала 150-ю в кар'єрі чеського мотогонщика Карела Абрахама.

MotoGP

Результати гонки 
На передсезонних тестах домінував чинний чемпіон світу Марк Маркес з команди «Repsol Honda». Найкращим він був і під час вільних практик Катарського етапу. Проте на кваліфікації його зумів випередити Андреа Довіціозо з команди «Ducati Team», другим у гонці стартував Дані Педроса, а Маркес же розмістився лише на 3-й стартовій позиції; Хорхе Лоренцо починав гонку з 2-ї стартової лінії (6-е місце), а Валентіно Россі — взагалі з 3-ї (9-те місце за підсумками кваліфікації).

Старт гонки виграли гонщики Ducati: Довіціозо виїхав на перше місце, слідом за ним розмістились Лоренцо, Андреа Янноне, Йонні Ернандес та Бредлі Сміт. Маркес у першому повороті в тісній боротьбі, щоб уникнути зіткнення, змушений був виїхати за межі треку, що відкинуло його на 20-е місце; Педроса та Россі зайняли 9—0 місця відповідно. Протягом перших чотирьох кіл визначилась лідируюча група з чотирьох гонщиків, яка і визначила переможця гонки — у неї увійшли по 2 гонщики від «Ducati Team» та «Movistar Yamaha MotoGP», Лоренцо, Довіціозо, Янноне та Россі. За ними на деякій відстані їхав Педроса, Маркес же зміг піднятись на 8-ме місце.

Напружена боротьба за перемогу тривала до останнього кола дистанції — лідер змінювався на кожному колі: на довгій прямій старт-фініш Довіціозо завдяки більшій потужності двигуна свого Desmosedici GP15 виривався в лідери, тоді як Хорхе Лоренцо завдяки плавності проходження поворотів на Yamaha YZR-M1 обганяв його в поворотах треку до наступної прямої старт-фініш. Янноне очікував свого шансу, розраховуючи на помилки когось з лідерів. У середині гонки Россі зумів пройти італійця та зайняв третю позицію, а Маркес, пройшовши колегу по команді Педросу, вийшов на 5-те місце — його відрив від лідируючої групи становив майже 4 секунди. На 19-му колі Лоренсо допустив помилку та опустився на 4-те місце — повернутись у боротьбу за перемогу йому не вистачило сил, ні фізичних, ні моральних. Натомість Россі зумів нав'язати боротьбу Довіціозо і за 2 кола до фінішу захопив лідерство. Проте останній не мав наміру здаватись і боротьба за головний приз тривала до самого закінчення гонки, проте Россі зумів втримати лідерство. Третім фінішував Янноне, доповнивши повністю італійський подіум.

Після гонки Россі назвав свою боротьбу з Довіціозо найкращою у кар'єрі, а Лоренсо пояснив погіршення результатів у другій половині гонці проблемами з шоломом, вказавши, що у ньому відшарувалась підкладка та погіршила йому видимість траси. В Педроси під час заїзду далися в знаки давні проблеми з хворобою рук, через які він відчував дискомфорт протягом минулого сезону, а також в цій гонці — через це його участь у наступній гонці постала під питанням.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 107,6 км (20 кіл).

З початку гонки в лідери заїзду вирвались Йоан Зарко та володар поулу Сем Лоус, у чинного ж чемпіона класу Тіто Рабата з'явились проблеми — він помилився в повороті та виїхав за межі треку, повернувшись у гонку лише на восьмому місці. Зарко та Лоус стали збільшувати свою перевагу від групи переслідувачів, проте в кінці другого кола британець впав і вибув з боротьби. Рабат прагнув наздогнати лідера, проте теж вибув з боротьби, в'їхавши у заднє колесо мотоцикла Сімоне Корсі. Натомість Йоан Зарко, залишившись в авангарді заїзду наодинці, став збільшувати свою перевагу над переслідувачами. Однак йому не судилось перемогти — на 17-у колі у його мотоцикла відламався важіль перемикання КПП в положенні третьої передачі, на якій він змушений був доїхати гонку — заробленої переваги йому вистачило для того, щоб фінішувати лише на 8-у місці. Цим скористався Йонас Фольгер, який здобув своє дебютну перемогу у класі та третю загалом; другим фінішував бельгієць Ксав'є Сімеон, третім — досвідчений швейцарець Томас Люті.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 96,8 км (18 кіл).

На етапі бельгієць Лоріс Крессон замінив у команді «RBA Racing Team» Ану Карраско, а італієць Марко Беззеччі — Стефано Манці в команді «San Carlo Team Italia» (для обох це дебют у змаганнях серії MotoGP).

До етапу Міжнародна мотоциклетна федерація та Dorna Sports внесли поправку у правила участі класу з метою допущення до змагань Фабіо Квартараро, чемпіона Іспанії, якому на момент гонки виповнилось лише 15 років та 345 днів (раніше дозволялось виступати лише 16-річним гонщикам).

Гонка відбувалась в класичному для Moto3 стилі — була сповнена боротьбою, численним обгонами та щільним фінішем, коли перших 9 гонщиків розділило менше однієї секунди, а переможця визначив фотофініш. До середини гонки визначилась група лідерів, яка складалась з Данні Кента, Франческо Багная, Енеа Бастіаніні, Ефрена Васкеса та Бреда Біндера. На останнє коло першим виїхав Васкес, проте в десятому повороті його обійшов Бастіаніні, який першим викотився на фінішну пряму. Здавалось що він і здобуде перемогу, проте Алексіс Масбу перед самою лінією зумів вискочити з-за спини італійця та випередити його на лічені сантиметри. Як встановив фотофініш, гонщиків розділило лише 43 сантиметри дистанції, або 0,027 с часу.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку;** — гонщик стартував з піт-лейну.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
 Третє місце Андреа Янноне в гонці класу MotoGP принесло йому перший подіум у «королівському класі».
 Востаннє повністю італійський подіум в гонці «королівського» класу був 9 років тому, під час Гран-Прі Японії-2006, коли на ньому стояли Капіроссі, Россі та Меландрі.
 Поул Андреа Довіціозо став для нього лише третім зі 125 гонок, проведених у «королівському» класі.
 На подіумах всіх трьох класів не було жодного іспанця з Гран-Прі Китаю 2005.
 Після перемоги на етапі Валентіно Россі очолив загальний залік чемпіонату, вперше, починаючи з Гран-Прі Катару 2010.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Катару
2015
Катар
2015 у катарському спорті
Березень 2015